Bico-grande-das-ilhas-bonin  (Chaunoproctus ferreorostris) é uma espécie extinta de ave passeriforme que era endêmica do Japão. É a única espécie do gênero Chaunoproctus; mas alguns especialistas classificam este pássaro no gênero Carpodacus.

Referências

Fringillidae
Aves descritas em 1828
Aves do Japão
Aves extintas